Eurylochos () ist der Name mehrerer mythologischer und antiker historischer Männer:

Gestalten der griechischen Mythologie:
 Eurylochos (Gefährte des Odysseus), begleitete seinen Verwandten Odysseus auf dessen Irrfahrten
 Eurylochos (König von Salamis), tötete nach einer Sagenversion den Urdrachen von Salamis, Kychreus
 Eurylochos (Sohn des Aigyptos), von der Danaide Autonoe getötet
 Eurylochos (Freier der Penelope)

Historische antike Persönlichkeiten:
 Eurylochos (Spartaner), im Peloponnesischen Krieg spartanischer Feldherr
 Eurylochos (Arkadien), 401 v. Chr. Teilnehmer am von Xenophon angeführten “Zug der Zehntausend”
 Eurylochos (Makedone), stand im Dienst König Philipps II. von Makedonien
 Eurylochos (Feldherr des Antiochos III.), nahm an der Schlacht von Raphia 217 v. Chr. teil
 Eurylochos (Feldherr des Ptolemaios IV.), nahm ebenfalls an der Schlacht von Raphia teil
 Eurylochos (Philosoph), im 3. Jahrhundert v. Chr. lebender Schüler des Skeptikers Pyrrhon von Elis